Jméno Tobiáš z Benešova označovalo dvě osoby ze šlechtického rodu Benešovců:
 Tobiáš z Benešova (probošt) – staroboleslavský a údajně pražský probošt, činný 1247
 Tobiáš z Bechyně – pražský biskup v letech 1278–1296, synovec předchozího